Милвилл (Висконсин) — посёлок в округе Грант штата Висконсин в США.
 Милвилл (город, Миннесота) — город в округе Уабаша, штат Миннесота, США.